Hugo Boss est le nom porté par sept monocoques de 60 pieds de course au large de la classe IMOCA :
 Hugo Boss, dessiné par Marc Lombard, mis à l'eau en 1999, skippé par Alex Thomson de 2003 à 2006 ;
 Hugo Boss, dessiné par Jean-Marie Finot et Pascal Conq, mis à l'eau en 2007, skippé par Alex Thomson de 2007 à 2009 ;
 Hugo Boss, dessiné par Juan Kouyoumdjian, mis à l'eau en 2007, skippé par Alex Thomson en 2010, puis par Wouter Verbraak en 2010 et 2011 ;
 Hugo Boss, dessiné par Bruce Farr, mis à l'eau en 2007, skippé par Alex Thomson de 2011 à 2013 ; 
 Hugo Boss, dessiné par Guillaume Verdier et VPLP, mis à l'eau en 2010, skippé par Alex Thomson de 2013 à 2015 ;
 Hugo Boss, dessiné par Guillaume Verdier et VPLP, mis à l'eau en 2015, skippé par Alex Thomson de 2015 à 2018 ;
 Hugo Boss, dessiné par VPLP, mis à l'eau en 2019, skippé par Alex Thomson de 2019 à 2021.

60 pieds IMOCA